Роггенбург (нем. Roggenburg) — многозначный термин; топоним.

 Роггенбург — город в Германии, в земле Бавария.
 Роггенбург — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.